peut faire référence à :

Cinéma  
 , film français de Serge Piollet sorti en 1967 ; 
 Bang Bang, un film brésilien de 1971 réalisé par Andrea Tonacci 
 , film américain de  sorti en 2011 ;
 Bang Bang!, film de Siddharth Anand sorti le .

Musique

Album 

 , Kelly Willis (1991) ;
 ,  (1996) ;
 ,  (1998) ;
 ,  (1999) ;
 ,  (2005) ;
 , Dal Shabet (2012).

Chanson 

 , Cher (1966) ;

 , Sheila (1966), version française écrite par Claude Carrère et Georges Aber, également chanson du film homonyme ;

 ,  (1966) ;
 
 ,  (1976) (album ) ;

 ,  (1978) ;

 ,  (1979) ;
 , Iggy Pop (1981) ;
 ,  (1989) ;

 ,  (1997) (album ) ;
Bang ! Bang ! Bang !, Les Wampas (album Chicoutimi) (fr) (1998)

 , Dr. Dre (1999) (album ) ;

 , Le Tigre (2001) (album );

 , Kardinal Offishall (2004) ;
 , Young Buck (2004) (album ) ;

 , K'Naan (2009) (album Troubadour) ;
 ,  (2009) (album ) ;
 , Lynyrd Skynyrd (2009) (album ) ;
 , Melanie Fiona (2009) ;

 , Mark Ronson (2010) ;

 , Christina Perri (2011) (album ) ;
 ,  (2011).
 , Mani (2011)
 ,  (2013) ;
  est une chanson d'Iwan Rheon (2013) ;
 , Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj (2014) ;
 ,  (2015).

Autres 

 , spectacle des Lascars gays ().

Voir aussi